Venezia může být:

 Benátky – světoznámé město a metropole italské oblasti Benátsko.
 Provincie Venezia – provincie ve výše uvedené oblasti
 Benátsko – oblast rozdělená roku 1935 na oblasti:
 Venezia Euganea
 Julské Benátsko a Zadar (italsky Venezia Giulia e Zara)

Externí odkazy